Erythrochiton kan syfta på:

 Erythrochiton (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Erythrochiton (växter) – ett släkte av vinruteväxter